Шуклинка — название нескольких населённых пунктов:
 Шуклинка — деревня в Курском районе Курской области.
 Шуклинка — деревня в Октябрьском районе Курской области.